Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (finale)

 Guillermo Vilas (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1977